Rodzinna polipowatość gruczolakowata (ang. familial adenomatous polyposis, FAP) – choroba genetyczna
 Filtr cząstek stałych (fr. filtre à particules, FAP) – filtr montowany w układach wydechowych silników wysokoprężnych
 Fabrika Automobila Priboj (w skrócie FAP) – serbskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej